NANB steht für:
 Non-A-Non-B Hepatitis; insbesondere Hepatitis C
 Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, НАНБ (russisch) für Nationale Akademie der Wissenschaften von Belarus

Abkürzung